Roccolani – abitanti di Rocca Pia
Roccolani – abitanti di Rocca San Giovanni
Roccolani – abitanti di Rocca Santa Maria
Roccolani – abitanti di Roccacasale
Roccolani – abitanti di Roccamandolfi
Roccolani – abitanti di Roccamontepiano
Roccolani – abitanti di Roccamorice
Roccolani – abitanti di Roccantica
Roccolani – abitanti di Roccapipirozzi
Roccolani – abitanti di Roccaraso
Roccolani – abitanti di Roccascalegna
Roccolani – abitanti di Roccasicura
Roccolani – abitanti di Roccaspinalveti